Архиепархия Читтанонга () — архиепархия Римско-католической церкви c центром в городе Читтагонг, Бангладеш. В митрополию Читтанонга входят епархии Барисала и Кхулны. Кафедральным собором архиепархии Читтагонга является церковь Пресвятой Девы Марии Розария.

История 

25 мая 1927 года Папа Римский Пий XI выпустил бреве «In illis christiani», которым учредил епархию Читтагонга, выделив её из архиепархии Дакки. В этот же день епархия Читтагонга вошла в митрополию Калькутты.

9 июля 1940 года епархия Читтагонга передала часть своей территории апостольской префектуре Акьяба (сегодня — епархия Пьи).

15 июля 1950 года епархия Читтагонга вошла в митрополию Дакки.

17 января 1952 года епархия Читтагонга передала часть своей территории апостольской префектуре Хафлонга (сегодня — епархия Аиджала).

29 декабря 2015 года епархия Читтагонга передала часть своей территории новой епархии Барисала.

2 февраля 2017 года епархия Читтагонга была возведена в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Alfredo Le Pailleur (18.06.1927 — 1952);
 епископ Raymond Larose (20.03.1952 — 3.08.1968);
 епископ Joachim J. Rozario (3.08.1968 — 30.06.1994);
 епископ Патрик Д’Росарио (3.02.1995 — 25.11.1995) — назначен вспомогательным епископом архиепархии Дакки;
 архиепископ Moses Costa (6.04.2011 — 13.07.2020, до смерти).

Статистика 
На конец 2016 года из  человек, проживавших на территории архиепархии Читтагонга, католиками являлись  человек, что соответствовало 0,2 % от общей численности населения архиепархии.

|-
| 1950 || 11.888 || 12.891.650 || 0,1 || 27 || 6 || 21 || 440 ||  || 12 || 42 || 10
|-
| 1970 || 13.053 || 13.600.000 || 0,1 || 27 || 7 || 20 || 483 ||  || 40 || 81 || 9
|-
| 1980 || 17.557 || 23.000.000 || 0,1 || 22 || 13 || 9 || 798 ||  || 31 || 48 || 9
|-
| 1990 || 18.250 || 20.686.883 || 0,1 || 24 || 8 || 16 || 760 ||  || 26 || 48 || 10
|-
| 1999 || 23.689 || 25.529.062 || 0,1 || 25 || 13 || 12 || 947 ||  || 19 || 72 || 9
|-
| 2000 || 25.129 || 26.039.640 || 0,1 || 25 || 12 || 13 || 1.005 ||  || 22 || 73 || 9
|-
| 2001 || 25.547 || 28.500.000 || 0,1 || 25 || 12 || 13 || 1.021 ||  || 23 || 79 || 10
|-
| 2002 || 26.352 || 29.070.000 || 0,1 || 26 || 11 || 15 || 1.013 ||  || 25 || 74 || 10
|-
| 2003 || 28.206 || 29.600.000 || 0,1 || 28 || 12 || 16 || 1.007 ||  || 28 || 80 || 10
|-
| 2004 || 29.212 || 30.000.000 || 0,1 || 24 || 12 || 12 || 1.217 ||  || 32 || 80 || 10
|-
| 2006 || 31.813 || 31.200.000 || 0,1 || 30 || 14 || 16 || 1.060 ||  || 28 || 86 || 10
|-
| 2013 || 40.596 || 35.308.680 || 0,1 || 38 || 20 || 18 || 1.068 ||  || 38 || 99 || 14
|-
| 2015 || 48.917 || 19.188.306 || 0,2 || 18 || 10 || 8 || 2.718 ||  || 10 || 65 || 11
|-
| 2016 || 29.760 || 19.447.000 || 0,2 || 22 || 12 || 10 || 1.352 ||  || 23 || 69 || 11
|}

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Бреве In illis christiani, AAS 19 (1927), стр. 374

Ссылки 

 Информация  

Католические епархии Бангладеш